Simón José Álvarez Contreras (Punto Fijo, Estado Falcón, Venezuela, el 2 de septiembre de 1984), conocido también como Dr. Simón Fit, es un médico cirujano, veterinario e influencer venezolano radicado en Miami, Estados Unidos.

Biografía 
Hijo de Yrma del Carmen Contreras Guevara y Simón José Álvarez Antúnez; vivió parte de su vida en el estado Falcón.

Cursó veterinaria debido a su afinidad hacia los animales en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda.
En julio de 2006 recibe el título de Médico Veterinario, obteniendo mención de honor por máxima calificación. Durante un tiempo ejerció la Veterinaria en la Isla de Aruba. Finalmente decide regresar a Venezuela a cursar su segunda carrera de Medicina y en diciembre del año 2011 recibe el título de Médico Cirujano obteniendo mención de honor por máxima calificación sobre todas las carreras en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda.

Sufrió de obesidad y fue diagnosticado a temprana edad de cáncer, enfermedad a la que le atribuyó un mal estilo de vida durante años, por esta razón decide empezar una alimentación basada en alimentos integrales de origen vegetal a la que le otorga el éxito en su salud en los últimos años.

Invención de The Smart Chocolate 
Durante su padecimiento de cáncer creó un superalimento elaborado con extracto orgánico de Ganoderma Lucidum, un hongo utilizado durante más de 4.000 años por sus grandes propiedades en la medicina ancestral china, también llamado el hongo de la inmortalidad. A este hongo se le ha atribuido propiedades anti tumorales porque ayuda a combatir células cancerígenas, tiene propiedades inmunomoduladoras e inmunoterapéuticas, gracias a sus polisacáridos, terpenos y otros compuestos bioactivos aislados del micelio y cuerpos fructíferos. El Doctor Simón, durante su tratamiento contra el cáncer utilizó el hongo como parte de su comida diaria, pero el sabor no era muy agradable y era muy difícil de digerir dificultando aún más el consumo de la medicina, por lo que decide mezclar el hongo con chocolate, nueces y dátiles para mejorar el sabor y poder seguir recibiendo las bondades del Ganoderma Lucidum, es aquí cuando descubre el potencial de esta mezcla, dando origen al Smart Chocolate By Dr.Simon Fit, convirtiéndose este en uno de sus grandes aliados en la batalla frente al Cáncer. china.

The Cocinita Miami 
Fundado junto a su esposo Gianluca Mitrano, The Cocinita Miami es un proyecto gastronómico vegano y vegetariano reconocido por PETA como uno de los mejores restaurantes veganos en Miami.

The Cocinita Miami se ha convertido en un restaurante reconocido en la Florida por crear deliciosas y deslumbrantes versiones veganas de la cocina tradicional Venezolana y Colombiana.

Reconocimiento 
Fue reconocido como el más destacado profesional en ciencias de la salud en 2018 por la Sociedad Interamericana de Investigación, Salud, Desarrollo Empresarial y Tecnologías (SIISDET) y máximo líder en excelencia en salud 2018 por la Asociación Mundial para la Excelencia en Salud (AMES).

Voluntario para lograr la vacuna contra la COVID-19 
Fue voluntario para la fase experimental de desarrollo de la vacuna contra el SARS-coV-2, que estaba siendo desarrollada por el laboratorio Moderna en conjunto con el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos.
Se sometió a la aplicación de la prueba de vacuna contra el COVID-19, con el objetivo de aportar a la comunidad científica y apostando al éxito de esta opción médica. "Vivimos una de las crisis epidemiológicas más grandes de los últimos tiempos y cada día que pasa se pierden cientos de vidas. Sentí que tenía el deber de aportar desde mi experiencia y mi conocimiento, asumiendo el riesgo y dando el paso para poder lograr una solución".

Libro 
Publicó su primer libro en el año 2019 llamado “Y vivieron sanos para siempre:¡Come sin remordimientos y aleja las enfermedades!” enfocado en mantener predominantemente una alimentación basada en alimentos integrales de origen vegetal.

Referencias 

Médicos de Venezuela
Veterinarios de Venezuela